Skälltjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Skälltjärnen, Dalarna, sjö i Rättviks kommun, 
Skälltjärnen, Jämtland, sjö i Åre kommun,  (16,3 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn